Coene ou Coenen est un patronyme flamand dérivé du prénom , lui-même dérivé du prénom germanique kono : vaillant.

Variantes
 , , Coenen, Coenes, Coens, Coensen
 , Koene, Koenen, Koenes, Koenn, Koens
 , Konn, Könn
 Koens, Kons
 Coone, Con, , Coohn 
 Coune, Counen, Couenen, Coun, Counns
 , Kohnen, Koohn, Kohne, Köhn, Köhne, Köhnen
 Konen, Koonen
 Coonen, , Cohnen, Conen, Conens
 Keune, Keun, Keunen
 , Kunnen, Kune, , Kuenen
 , Cunen, Cuenen, Ceunen, Ceunens, Ceunis, Cuens
 Koeune, Kuin
 Cuinen, Cuynen, Cuyns
 , , , Kuhne, , , Kuenhen, Kuhnhenn, Kuhni

 Christopher Coenen, sociologue allemand
 Dennis Coenen (né en 1991), coureur cycliste belge,
 Félix Coenen  (1895-1977), homme politique belge,
 Johan Coenen (né en 1979), coureur cycliste belge.
 Leon Coenen (1876-1940), homme politique belge,
 Marie-Thérèse Coenen (née en 1955), femme politique belge.

 Luc Coene (1947-2017), ministre d'État et Gouverneur de la Banque nationale de Belgique
Veronique Coene (née en 1977), coureuse cycliste belge

Autres 
 La rue Hubert-Jean Coenen est une impasse bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Patronyme flamand